Нижче наведено список населених пунктів Смолянської області, Болгарія.

Примітки 

Смолянська область